Фелипе Нери има више значења:

 Фелипе Нери, Куатепек (Тлалнепантла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Фелипе Нери (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Фелипе Нери, Блоке Сеисијентос Каторсе (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику